Como sierra del Rincón se conoce a:
Sierra del Rincón, en Arizona (Estados Unidos).
Sierra del Rincón, en la Comunidad de Madrid (España), dentro del Sistema Central.
Sierra del Rincón, en Badajoz, en Extremadura, dentro de la Sierra Grande de Hornachos